Maierhöfen steht für:

 Maierhöfen, Gemeinde im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Ortsteile:
 Maierhöfen (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern

 Maierhöfen (Gemeinde Asperhofen), Ortschaft der Gemeinde Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Bad Schönau), Ortschaft der Gemeinde Bad Schönau, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Bromberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft in der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Gaming), Ortschaft der Gemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Grimmenstein), Ortschaft der Gemeinde Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Hainfeld), Ortschaft der Gemeinde Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Gemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft der Gemeinde Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft der Gemeinde Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Maria Anzbach), Ortsteil der Gemeinde Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde St. Veit), Ortschaft der Gemeinde St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Thomasberg), Ortschaft der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft der Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Zöbern), Ortschaft der Gemeinde Zöbern, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde Friedberg), Ortsteil der Gemeinde Friedberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Maierhofen
 Meierhöfen, Ortschaft der Gemeinde Maria-Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Mayerhöfen